Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2008 года прошёл 28—29 июня на стадионе имени Фанни Бланкерс-Кун в Хенгело (Нидерланды). В те же сроки в финском Ювяскюля состоялся турнир в Первой лиге, а в словенском Мариборе — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 62 многоборца из 12 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 
Мужская сборная Белоруссии защитила звание обладателя Кубка, а сборная Украины впервые в истории выиграла общий зачёт у женщин.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 28—29 июня в финском Ювяскюля.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 28—29 июня в словенском Мариборе.

Ссылки 
 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июнь 2008 года
Спорт в Нидерландах в 2008 году
2008 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Хенгело